Gerry Weber Open 2005 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 6–12 czerwca 2005 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród 680 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2005 w tenisie ziemnym
2005